Periodisering kan avse:

Periodisering (historia) – indelning av historia i avgränsade perioder
Periodisering (ekonomi) – en redovisningmetod inom företagsekonomi
Periodisering (pedagogik) – innebär att man varierar innehåll mellan olika perioder

Se även
Geologisk tidsskala